Бенджамин Дейдон Джексон (, 3 апреля 1846 — 12 октября 1927) — британский ботаник, составитель и редактор Index Kewensis, куратор Linnean Collections.

Биография 
Бенджамин Дейдон Джексон родился в Лондоне 3 апреля 1846 года.

Он получил образование в частных школах. Джексон наиболее известен как составитель Index Kewensis — справочника, который был основан в 1893 году, и который сразу стал авторитетным по всему миру для названий цветковых растений. В 1880 году Бенджамин Дейдон Джексон был избран президентом Лондонского Линнеевского общества. Джексон описал более 470 видов растений. 

Бенджамин Дейдон Джексон умер 12 октября 1927 года.

Научная деятельность 
Бенджамин Дейдон Джексон специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 Life of John Gerard, 1877.
 Life of Dr. William Turner, 1878.
 Guide to the Literature of Botany, 1881.
 Vegetable Technology, 1882.
 Pryor’s Flora of Herts, 1887.
 Index Kewensis, 1893—1895.
 Glossary of Botanic Terms, 1900.
 Darwiniana, 1910.
 Index to the Linnean Herbarium, 1912.
 Catalogue of Linneean Specimens of Zoology, 1913.
 Notes on a Catalogue of the Linnean Herbarium, 1922.
 Linnaeus: the Story of his Life. 1923.

Примечания

Литература 
 
 «Jackson, Benjamin Daydon». The New International Encyclopædia. 1905.
 Obituaries. The Times, Saturday, Oct 15, 1927; Issue 44713; pg. 14; col E — Dr. B. D. Jackson. Services To Botanical Science.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Benjamin Daydon Jackson

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании